— японский актёр.

Биография 
Второй сын жреца храма Райсёдзи в одной из деревень префектуры Кумамото (Кюсю).

В 1924 г. приехал в Токио, намереваясь изучать индийскую философию в Университете Тойо. В 1925 г. кинокомпания «Сётику» впервые устроила пробы для молодых талантов, и сверстники в шутку предложили Рю пройти их. К его удивлению, он был принят. Позднее он говорил, что произвёл на жюри впечатление университетской формой.

Рю начинал с эпизодов. В 1928 г. его заметил Ясудзиро Одзу и дал ему небольшую роль в своём втором фильме «Мечта юноши». В 1929 г. Рю женился на штатной сценаристке с «Сётику», они жили счастливо до конца его жизни. В 1930 г. имя Рю впервые появилось в титрах и на афишах (фильм Одзу «Университет-то я окончил…»).

Рю стал постоянным актёром фильмов Одзу, сыграл в 52-х из 54-х его фильмов. В основном ему доставались роли престарелых мужчин — так, в 1936 он сыграл старика в первом звуковом фильме Одзу «Единственный сын», а в знаменитой «Токийской повести» его персонажу по сценарию 72, тогда как актёру во время съёмок было только 49.

Для мира кино Рю был необычной фигурой, поскольку не получил скандальной известности: в его жизни не было тайн, он не пил, не играл в азартные игры, не имел хобби, хотя в школе делал успехи в дзюдо. В искренней автобиографии Рю написал, что он — не прирождённый и не слишком хороший актёр, но каким-то неведомым образом Одзу разглядел перспективы в его «неактёрской» игре и сумел вывести на свет его скрытые качества, сделавшие его звездой.

За 64 года снялся более чем в двухстах фильмах. Лауреат шести кинонаград.

Избранная фильмография

Примечания